Maria Sergeïeva (né le ) est une activiste politique russe.

Biographie 

Elle a rejoint la Jeune garde de Russie unie en 2006. Elle est citée en 2009 pour intégrer le gouvernement de Vladimir Poutine.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Liens externes 
 

Naissance en septembre 1985
Femme politique russe
Blogueuse russe